Molops  — род жужелиц из подсемейства Harpalinae (или Pterostichinae).

Описание 
Усики опушены с 3-го членика. Лапки сверху в волосках.

Классификация 
Около 30 видов в Европе и Малой Азии. Относят к надтрибе Pterostichitae и трибе Pterostichini в составе подсемейства Harpalinae.

Список видов 
Для фауны СССР Крыжановский (1983) приводил 1 вид Molops piceus для Украины и Молдавии.

 Molops albanicus
 Molops alpestris
 Molops apfelbecki
 Molops biokovensis
 Molops bosnicus
 Molops bucephalus
 Molops curtulus
 Molops dalmatinus
 Molops dilatatus
 Molops dinaricus
 Molops doderoi
 Molops elatus
 Molops longipennis
 Molops maderi
 Molops matchai
 Molops merditanus
 Molops obtusangulus
 Molops osmanilis
 Molops ovipennis
 Molops parreyssi
 Molops pentheri
 Molops peristericus
 Molops piceus
 Molops plurisetosus
 Molops prenjus
 Molops promissus
 Molops reiseri
 Molops rhodopensis
 Molops robustus
 Molops rufipes
 Molops rufus
 Molops simplex
 Molops spartanus
 Molops striolatus
 Molops weiratheri

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983: Род Molops. // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», с.253.
 Kryzhanovskij O. L. et al. 1995: A Checklist of the ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Coleoptera, Carabidae). — Sofia: Pensoft Series Faunist. 3, 271 pp.
 Lindroth, C. H. 1961—1969. The ground beetles (Carabidae excl. Cicindelinae) of Canada and Alaska. Parts 1-6. Opuscula Entomologica xlviii + 1192 pp

Примечания

Ссылки 
 www.zin.ru
 Род Molops на сайте Fauna Europaea

Харпалины
Роды жесткокрылых